Крылово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Крылово — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Крылово — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Крылово — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Крылово — деревня в Пинежском районе Архангельской области.
 Крылово — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Крылово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Крылово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Крылово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Крылово — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Крылово — деревня в Яшкинском районе Кемеровской области.
 Крылово — село в Осинском районе Пермского края.
 Крылово — хутор в Сивинском районе Пермского края.
 Крылово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Крылово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Крылово — село в Красноуфимском округе Свердловской области.
 Крылово — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Крылово — деревня в Порецком районе Чувашии.

См. также 
 Крылов
 Крыловка
 Крыловская
 Крыловский
 Крыловское (Запорожский район)
 Некрылово